Baby Looney Tunes: Eggs-traordinary Adventure - американский комедийный мультфильм 2003 года, снятый непосредственно на видео от студии Warner Bros. Animation. Это спецвыпуск по мотивам телесериала Baby Looney Tunes. 
Мультфильм был выпущен на форматах VHS и DVD 11 февраля 2003 года.

Сюжет 
После того, как бабушка читает сказку о Пасхе и пасхальном кролике, дети приходят в восторг от етого. Тэз  взволнован этим, но бабушка говорит ему, что Пасха еще продлится на один день, и он расстраивает. Даффи не верит ни во что и пытается убедить всех, что пасхального кролика не существует. Позже Лола и Твити устраивают пасхальную вечеринку для Тэз и приглашают Багса Банни. Однако Даффи пытается убедить Багса, что Пасхального кролика все еще нет и забыть об этом, и Багс со злостью соглашается и он срывает украшения, расстраивая Лолу и Твити.

Во время сна Твити и Лола предлагают Сильвестру что бы отвести Тэз в лес, следуя страницам бабушкиной книги. Однако Даффи потрясен, обнаружив, что они ушли, и они с Багзом отправляются на их поиски. Все они наконец понимают, что пасхального кролика нет, пока на следующее утро они не просыпаются и не находят настоящие пасхальные яйца, радуя Тэз. Сильвестру дарят шоколадного цыпленка, а это значит, что пасхальный кролик действительно пришел, и в конце концов это оказывается счастливой Пасхой.

Мультфильмы США 2003 года
Полнометражные мультфильмы США
Семейные фильмы США
Фильмы-мюзиклы США
Приключенческие фильмы США
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях